Mélina Robert-Michon (1979) – discobola francese
 Pierre Michon (1945) – scrittore francese